Дельвина:

 Дельвина — город в Южной Албании в исторической области Эпир в префектуре Влёра.
 Дельвина — один из 36 округов Албании.